Дыбо — фамилия.

Известные носители:
 Дыбо, Анна Владимировна (род. 1959) — российский лингвист, тюрколог, компаративист. Дочь В. А. Дыбо.
 Дыбо, Владимир Антонович (род. 1931) — российский лингвист, акцентолог, профессор.